Siarheï Mikhailavitch Koukouchkine - en biélorusse :  - ou Sergueï Mikhaïlovitch Koukouchkine - du russe :  et en anglais :  - (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2001 en Biélorussie avec le HK Iounost Minsk. Il est choisi en 2004 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Stars de Dallas en , en . De 2006 à 2007, il joue en Superliga Russe, avec le Lada Togliatti. En 2008, il rejoint le Dinamo Minsk qui intègre la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Biélorussie aux différentes compétitions internationales seniors depuis 2006. Il a également participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002|| Iounost Minsk||Ekstraliga|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Iounost Minsk||Ekstraliga|| 20|| 1|| 7|| 8|| 4|| 10|| 0|| 0|| 0||6 
|-
| 2003-2004|| Iounost Minsk||Ekstraliga|| 30|| 5|| 3|| 8|| 26|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Ice de l'Indiana|| USHL|| 19|| 1|| 2|| 3|| 50|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| Kapitan Stoupino||Vyschaïa Liga|| 45|| 21|| 11|| 32|| 67|| || || || || 
|-
|rowspan="2"|2006-2007|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 5|| 1|| 1|| 2|| 8|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Lada Togliatti|| Superliga|| 25|| 4|| 1|| 5|| 12|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2 
|-
| 2007-2008|| Metallourg Jlobine||Ekstraliga|| 34|| 11|| 14|| 25|| 46|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Dinamo Minsk|| KHL|| 45|| 4|| 3|| 7|| 14|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Keramin Minsk||Ekstraliga|| 48|| 17|| 13|| 30|| 32|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2010-2011|| Metallourg Jlobine ||Ekstraliga|| 49|| 6|| 12|| 18|| 41|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2011-2012|| HK Nioman Hrodna ||Ekstraliga|| 50|| 13|| 18|| 31|| 16|| 15|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2012-2013|| HK Nioman Hrodna ||Ekstraliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HK Nioman Hrodna ||Ekstraliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HK Nioman Hrodna 2 ||Ekstraliga B|| 2|| 2|| 1|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Metallourg Jlobine ||Ekstraliga|| 50|| 10|| 13|| 23|| 28|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016|| KS Toruń || PHL|| 38|| 27|| 29|| 56|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| KS Toruń || PHL || 36|| 15|| 30|| 45|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| HK Vitebsk ||Ekstraliga|| 34|| 7|| 12|| 19|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| HK Lida ||Ekstraliga|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2018-2019|| Polonia Bytom || PHL || 24|| 3|| 10|| 13|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| HK Vitebsk ||Ekstraliga B|| 17|| 0|| 9|| 9|| 11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Mahiliow || Ekstraliga ||12 || 1 || 1 || 2 || ||24 || 6|| 10|| 16|| 3
|-
| 2020-2021 || HK Mahiliow || Ekstraliga || 43 || 5|| 8|| 13|| 73|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|2003||  - 18 ans ||Championnat du monde - 18 ans||6||0||3||3||2||  Huitième
|- 
|2004||  - 20 ans ||Championnat du monde junior Div. 1||5||0||1||1||4||  Médaille d'or Div. 1
|-
|2005||  - 20 ans ||Championnat du monde junior||6||1||0||1||14|| Dixième
|- 
|2006||  ||Championnat du monde ||7||0||0||0||0||  Sixième
|-
|2007||  ||Championnat du monde||6||0||1||1||2|| Onzième

Références 

Naissance en juillet 1985
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Kapitan Stoupino
Joueur du HK Dinamo Minsk
Attaquant de hockey sur glace